The Duchess (film), een Britse dramafilm uit 2008
 The Duchess (restaurant), een Amsterdams restaurant
 The Duchess Assignment, een aflevering van de supermarionationserie Thunderbirds
 The Duchess of Hamptonshire, een werk van de Engelse schrijver Thomas Hardy